Botànica:
 Corona de rei o gira-sol
 Corona de rei o lot corniculat (Lotus corniculatus)
 Corona de rei (Saxifraga longifolia)
 Corona reial